Cikole kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cikole, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Cikole, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cikole, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar